Тарасівська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Тарасівська вулиця — вулиця в місті Києві.
 Тарасівська вулиця — вулиця в місті Львові.
 Тарасівська вулиця — вулиця в місті Харкові.
 Тарасівська вулиця — вулиця в місті Чернівцях.

Вулиці